Platte County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Platte County (Missouri)
 Platte County (Nebraska)
 Platte County (Wyoming)